Кацир Ефраїм — вчений-біофізик, політик, четвертий президент Ізраїлю (1973 — 1978).
 Кацир (Качальський) Агарон — ізраїльський фізико-хімік (1913 — 1973).
 Ієгудіт Кацир — ізраїльська письменниця (1963).

 Кацир-Харіш — поселення в Ізраїлі неподалік міста Хадера, Хайфський округ.
 Тель-Кацир — поселення (кібуц) в Ізраїлі неподалік Тиверіадського озера.

Примітки